Џејмс Макубри (; 13. септембар 1901 — 5. јул 2013) био је други најстарији живи мушкарац на свету од смрти Џироемона Кимуре, 12. јуна 2013. до своје смрти. У тренутку његове смрти се веровало да је био најстарији на свету, али је верификовано да је Салустијано Санчез рођен пре њега.

Џејмс Макубри је рођен у Сент Џонсу. Макубријев отац је умро у тридесетим годинама од туберкулозе, након чега cу ce он и његова мајка преселили у САД. Преминуо је 5. јула 2013. у Калифорнији са 111 година и 295 дана.

Рођени 1901.
Умрли 2013.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци